Эсма-султан:
 Эсма-султан (1726—1788) — дочь османского султана Ахмеда III.
 Эсма-султан (1778—1848) — дочь османского султана Абдул-Хамида I.
 Эсма-султан (1873—1899) — дочь османского султана Абдул-Азиза.